Блуме, Блюме () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Блюме, Вальтер (1896—1964) — лётчик-ас, затем инженер-конструктор фирмы Arado Flugzeugwerke.
 Вальтер Блюме (1906—1974) — штандартенфюрер СС.
 Блуме, Герман (1891—1967) — нацистский деятель-пропагандист, композитор.
 
 Блюме, Маркус (род. 1975) — немецкий политик.
 Блуме, Питер (1906—1992) — американский художник и скульптор.
 Блюме, Рената (род. 1944) — немецкая актриса театра и кино.
 
 Блуме, Эмиль (1857—1943) — немецкий виолончелист.

См. также

Примечания